Hilduin peut désigner plusieurs prélats :
Hilduin (v. 780- † à Prüm entre 855 et 858), abbé de Saint-Denis de 815 à 840, archichapelain de Louis le Pieux, puis de Lothaire I ;
Hilduin (v. 810- † 860), abbé laïc de Saint-Martin de Tours à partir de 851, destinataire de deux lettres de Loup de Ferrières (n° 89 et 90, éd. Levillain) ;
Hilduin († après 867), archichapelain de Charles le Chauve à partir de 854, abbé de Saint-Germain des Prés en 857, évêque prétendant de Cambrai (récusé par l'archevêque Hincmar de Reims) de 862 à 866
 Hilduin d'Évreux, donné pour évêque du diocèse d'Évreux entre 864 et 870
Hilduin († ), abbé de Saint-Bertin le , bibliothécaire de Charles le Chauve à partir de 870 ;
Hilduin, évêque de Liège en 920

Notes et références